Veludo
 Veludo (banda)
 Veludo (futebolista)

Desambiguação